Geschiedenis
 La Fronde (opstand): opstand in Frankrijk die zich afspeelde tussen 1648 en 1653
Media
 La Fronde (krant): feministische krant die in 1897 werd opgericht door Marguerite Durand
 Thierry la Fronde: Franse televisieserie